Lavonen est un patronyme porté notamment par :

  (1928-1970), peintre et sculpteur finlandais ;
 Kuutti Lavonen (1960-), peintre, pastelliste, graveur et dessinateur finlandais.

Références